Майкл Валво (; 19 апреля 1942, Нью-Йорк — 18 сентября 2004, Шанхассен) — американский шахматист, международный мастер (1980). 

В 1964 году в Кракове принял участие в 11-ом студенческом чемпионате мира. Чемпион Нью-Джерси (1986).

Был судьёй во время первого матча Г. Каспарова с шахматной программой «Deep Blue» в 1996 году.

Умер после инфаркта.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты США
Выпускники Колумбийского университета